Jan Tuczyński (zm. 20 listopada 1864 roku w Łodzi) – majster tokarski, uczestnik powstania styczniowego.

Setnik w organizacji powstańczej, oskarżony o bycie pomocnikiem powstańczego naczelnika Łodzi. Stracony przez powieszenie przez władze rosyjskie.

Bibliografia 

 Pamiątka dla rodzin polskich: krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku: ze źródeł urzędowych, dzienników, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni Cz.1, Kraków 1867, s. 166.

Polscy tokarze
Powstańcy styczniowi
Powstańcy styczniowi straceni w Łodzi
Straceni przez powieszenie
Zmarli w 1864